Kaunertal – comune del Tirolo (Austria)
 Kaunertal – valle delle Alpi Venoste